Bertrand During, né le  à Mulhouse (Haut-Rhin), est un philosophe et un universitaire français fortement engagé au service du mouvement sportif.

Formation 

Après des études primaires en Algérie, secondaires à Sainte-Marie-aux-Mines et à Sélestat puis en hypokhâgne et khâgne au lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg, Bertrand During intègre la faculté des lettres de l'université de cette ville. Il y obtient le diplôme d'études supérieures (DES) de philosophie et est reçu au Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de cette discipline en 1970.

Pratiquant le ski et la voile, il est alors déjà engagé dans l'encadrement de la vie sportive associative et de la compétition tant au Strasbourg Etudiants Club (SEC) qu'au Ski Club Saverne et à travers de nombreux séjours sportifs de vacances pour enfants et adolescents.

Il poursuit ensuite son cursus en doctorat à Paris I où il soutient son diplôme d'études approfondies (DEA) de philosophie et est reçu docteur dans la même discipline en 1980. Reçu à l'agrégation d' éducation physique et sportive (EPS) en 1984, il acquiert l'habilitation à diriger des recherches en 1991.

Carrière professionnelle 
Maître auxiliaire philo-lettres en 1966-1967, professeur stagiaire de philosophie en 1969-1970, il est détaché à l'école normale supérieure d'éducation physique (ENSEP) en 1970 puis à lInstitut national des sports (INS) où il enseigne jusqu'en 1993. Il est nommé ensuite professeur à l'Université de Picardie Jules Verne d'Amiens puis doyen de la faculté des sports où il fonde l'antenne de Soissons-Cuffies. À partir de 1997, il rejoint l’université de Nantes où il dirige le département licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Nommé à l'université Paris V en 2000, il est élu directeur de son UFR STAPS en 2005. Il est promu en classe exceptionnelle des professeurs des universités en 2009.

 Autres mandats 

Bertrand During a été président de la conférence des directeurs et doyens  et nommé membre du comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives en 2005. Membre de l'EA 3625  "Techniques et Enjeux du Corps" il est également président de l'''Association internationale de praxéologie motrice (AIPRAM).

Il est élu à la  section du conseil national des universités (CNU) de 2004 à 2008) et membre désigné de la commission consultative des inspecteurs généraux de l'éducation nationale (IGEN) de 2012 à 2015.

 Axes de recherche 
Il enseigne l'histoire des activités physiques et de l’éducation physique et sportive, l’épistémologie, la praxéologie et les sciences sociales. Son domaine de recherche est la sociologie de la connaissance et des valeurs dans le domaine des pratiques motrices et des sports ainsi que les techniques corporelles en relation avec la communication et le bien être.

De 2010 à 2014, il assure la responsabilité du Groupe d'étude pour l'Europe de la culture et de la solidarité (GEPECS) de Bernard Valade, issu de la fusion en  du Laboratoire d'étude des méthodes et des techniques de l'analyse sociologique (LEMTAS)  et du Groupe de recherche sur l'Europe de la culture (GEPEC) fondé en 1978. Avec Luc Collard, il le transfère en  pour en faire sous le même numéro d'habilitation l'équipe d'accueil 3625 Techniques et Enjeux du Corps. Bertrand During a été ensuite directeur-adjoint de l’Ecole doctorale 456 Sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain de l'Université Paris-Saclay.

Principales publications
 La crise des pédagogies corporelles, Paris, éditions du Scarabée, 1981.
 Des jeux aux sports, Paris, Vigot, 1984.
 Valeurs de l'Olympisme Paris, INSEP, 1989
 Énergie et Conduites Motrices Paris, INSEP, 1989.
 Memento de l’Éducateur Sportif, Premier Degré, Paris, INSEP, 1991, 480 pages.
 Histoire culturelle des activités physiques, Paris, Vigot, 2000.
 Éducation physique, science et culture, Amiens, CRDP, 2001.
 L'éducation physique in Carrefours de l'éducation, , 2005.
 Faire et se faire, Paris, L'Harmattan, 2022.
Bertrand During qui a dirigé 17 thèses, codirigé 5 autres et participé à une trentaine de jurys a publié plus de 70 articles dont certains, ainsi qu'un de ses ouvrages, ont fait l'objet de traductions en langues espagnole, anglaise et/ou allemande.

 Notoriété et distinctions 
Bertrand During a été :
 membre du conseil du comité français Pierre-de-Coubertin ;
 secrétaire général de lassociation des chercheurs en activités physiques et sportives (ACAPS) ;
membre du bureau de l'association francophone pour la recherche sur les activités physiques et sportives (AFRAPS) ;
 membre du centre d'études olympiques'' du Comité international olympique (CIO) à Lausanne de 2000 à 2004 ;
 conférencier invité en Allemagne, Suisse, Espagne, en Tunisie et en Algérie, en Corée, au Chili et en Argentine, aux États-Unis.
Il est :
  officier des Palmes académiques depuis 2011 (chevalier en 1992) ;
 prix Pierre de Coubertin de la recherche en 1994 ;
  depuis 1997 ;
 professeur émérite de l'Université Paris V René Descartes.

Notes et Références

Liens externes 
 
 

Dirigeant sportif français
Olympisme français
Naissance en juin 1946
Naissance à Mulhouse
Officier des Palmes académiques
Titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Enseignement du sport